A Salento jelentései:
Salento, olaszországi község (Campania régióban)
Salento, olaszországi tájegység (Puglia régióban)
Salento, kolumbiai város (Quindío tartományban)